500 puede referirse a:
 El número 500.
 El año 500.
 Los años 500.
 El año 500 a. C.
 Los años 500 a. C.
 Los modelos de automóvil Fiat 500 y Fiat Cinquecento.